Brandlöd ist der Ortsname von

 Brandlöd (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandlöd (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern